Geografia:
 Ridgeland (Carolina del Sud), localitat estatunidenca de Carolina del Sud
 Ridgeland (Mississipí), localitat estatunidenca de Mississipí
 Ridgeland (Wisconsin), localitat estatunidenca de Wisconsin

Vegeu també 
 Richland (desambiguació)